Anatolij Ždanovič – allenatore di biathlon ed ex biatleta russo
 Tacciana Alaksandraŭna Ždanovič – fisica sovietica
 Viktor Ždanovič – ex schermidore sovietico